Томас, Том или Томми Уилсон:
 Уилсон, Том (продюсер) (1931—1978) — американский музыкальный продюсер.
 Уилсон, Том (актёр) (1880—1965) — американский актёр немого кино.
 Уилсон, Томми (1877) (1877—1940) — английский футболист.
 Уилсон, Том (1896) (1896—1948) — английский футболист.
 Уилсон, Том (хоккеист) (род. 1994) — канадский хоккеист, нападающий.
 Уилсон, Том (кёрлингист) — канадский кёрлингист, чемпион Канады и мира.
 Уилсон, Томас Фрэнсис (род. 1959) — американский актёр, известный по роли Биффа Таннена в трилогии «Назад в будущее».